Cainito, of sterappel, een plant uit de familie Sapotaceae
Caimito (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Sucre